Eucharius Holzach ist der Name folgender Personen:

* Eucharius Holzach (Politiker) (vor 1480–1521), Schweizer Politiker
 Eucharius Holzach (Mediziner) (1486–1558), Schweizer Arzt
 Eucharius Holzach (Maler) (1705–nach 1752), Schweizer Maler